Championnat provincial de curling masculin 2011, turniej wyłaniający mistrzów Quebecu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 30 stycznia-6 lutego 2011 w Buckingham, w Buckingham Curling Club.

W porównaniu do poprzedniego roku zmniejszono liczbę uczestników turnieju finałowego z 20 do 10. Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2010 był Serge Reid, jego drużyna zajęła 3. miejsce.

Złote medale zdobyła drużyna François Gagné, która w finale pokonała 8:7 Jean-Michel Ménarda. Zwycięzca wystąpił na Tim Hortons Brier 2011, gdzie wygrał 3 z 11 meczów i zajął 10. miejsce.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
6 lutego 2011; 16:00

Półfinał 
5 lutego 2011; 19:00

1-2 
5 lutego 2011; 14:00

3-4 
5 lutego 2011; 14:00

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2011 w curlingu
2011
2011 w Kanadzie